Koeraj (muziekinstrument), een Basjkiers muziekinstrument
 Koeraj (republiek Altaj), een plaats in de Russische autonome republiek Altaj
 Koerajsteppe, de steppe waar ook de plaats gelegen is
 Koerajrug, een bergrug in de Russische autonome republiek Altaj
 Kyzyl-Tasj, een nabijgelegen gehucht dat ook weleens wordt geduid als Koeraj-2